Teichenbach heißen folgende geographische Objekte:
 Teichenbach (Liesing), Oberlauf Langer und Kurzer Teichenbach, bei Kalwang, Steiermark
 Teichenbach (Steinwiesen), Wohnplatz des Marktes Steinwiesen, Landkreis Kronach, Bayern
 Teichengrabenbach (Traun), Nebenbach der Traun bei Bad Aussee, Steiermark; Naturdenkmal